Zbigniew "Piotr" Piotrowski (ur. 14 marca 1986 roku w Bartoszycach) - artysta fotograf, z wykształcenia plastyk - specjalizacja fotograf, członek ZPAF, stypendysta i później wykładowca w Trójmiejskiej Szkole Fotografii.

Dorobek artystyczny 
W 2009 debiutował krótką serią "Portret rodzinny" inspirowaną obrazami Józefa Chełmońskiego w zbiorowej wystawie "Debiuty, przegląd młodej twórczości" w OKSiR Gminy Pruszcz Gdański. Tego samego roku wystawę zaprezentowano w "Galerii Małej" w Gdańsku. 

Na przełomie 2010 i 2011 roku nawiązał współpracę z miastem Gdynia, czego owocem były dwie Indywidualne wystawy gdyńskiego modernizmu ("Przyjrzyj się! Modernizm Gdyni") oraz ekspozycji Gdyńskiego Muzeum Motoryzacji ("MotoVaria"). Obie wystawy zaprezentowano w Muzeum Miasta Gdyni. W tym samym czasie fotograficzną fascynację tkanką miejską doceniło Staromiejskie Centrum Kultury i Młodzieży w Krakowie, za co przyznano drugą nagrodę w konkursie "Zapis miejsca, przestrzeń miejska".

W 2011 roku wraz z Trójmiejską Grupą Eksploracyjną 3GE! przygotował wystawę "B-117" w Stoczni Kultury przy Klubie Filmowym Żyrafa. Tematem przewodnim prac były opuszczone miejsca (urbex).

w 2012 roku wziął udział w konkursie "Moje Pomorze" organizowanym przez Trójmiejską Szkołę Fotografii pod dyrekcją Radosława Brzozowskiego. Dzięki serii "Bezdomność" został stypendystą TSF. Podczas 6. Międzynarodowego Salonu "Martwa Natura w fotografii" jego seria wanitatywnych martwych natur otrzymała wyróżnienie. Rok później również został stypendystą tejże szkoły.

W latach 2015 - 2022 nawiązał współpracę z TSF. Prowadził zajęcia ze słuchaczami z fotografii, zajmował się pastiszem fotograficznym i horrorem, a oprócz tego prowadził zajęcia z "cyfrowej ciemni", czyli z obsługi programów do cyfrowej obróbki zdjęć.

W 2022 otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Portret 2022 "To dobry konkurs", a zdjęcia za które otrzymał wyróżnienie pierwszego stopnia w Ogólnopolskim Konkursie "Martwa Natura 2022" były wywieszone na zbiorowej wystawie w HydroGalerii ZOK Zielonej Górze. 

Od grudnia 2022 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, okręg Kujawsko-Pomorski.

W 2023 w Małej Galerii Fotografii w Toruniu odbył się wernisaż prac Piotrowskiego, którego kuratorem była Małgorzata Bardoń.

Inspiracją jest twórczość Jana Saudka, Joela-Petera Witkina czy Erwina Olafa. Swoje fotografie publikuje na portalu vogue.it, w internetowym magazynie LensCulture.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Bartoszycach
Urodzeni w 1986
Polscy fotografowie